Арх:

 Арх — коммуна в Швейцарии.
 Арх — река в Таджикистане.